McKeown kan som auktorsförkortning betyda:

 Keith Collingwood McKeown
 B.M. McKeown

Robotskapade auktorsförkortningar